MPC puede referirse a:

 Módulo de Punto Cero
 Minor Planet Center (MPC)
 Musepack, un formato de compresión de audio.
 Megaparsec o Megapársec, (Mpc) unidad de longitud utilizada en astronomía.
 Media Player Classic
 Contador de Microprograma

Siglas